Pierre Grelot (1917-2009), est un exégète, théologien et écrivain catholique
 Pierre Grelot (1923-1943) est l'un des cinq martyrs du lycée Buffon